Kirov može biti:

 Kirov, glavni grad Kirovske oblasti, Rusija
 Jelizavetgrad
 Sergej Kirov, Sovjetski političar (po kojemu je grad Kirov dobio ime), ubijen 1934. godine
 Klasa Kirov, sovjetska klasa bojnih krstarica